Le sigle PDB peut signifier :
 , un format de fichier pour Palm et livre numérique ;
 , un parti politique belge germanophone ;
 Pee Dee Belemnite, une valeur de référence pour le rapport isotopique C/C, utilisée en sciences de la Terre et en planétologie ;
  ;
 Printemps de Bourges, un festival musical se déroulant au printemps et dans la ville de Bourges ;
 , un format de fichier contenant des informations de débogage ;
  ;
 Python debugger.